Карандаши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Карандаши — упразднённая деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Карандаши — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.